Wet sociale werkvoorziening, een Nederlandse wet
 Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 WSW, een voetbalclub uit Wijdenes